Richard Westerberg, född 1970, är en fotbollstränare. Aktiv som spelare i Norrfjärdens IF innan en knäskada satte stopp för karriären 1991. Tidigare tränat Norrfjärdens IF och Storfors AIK.

Svenska fotbollstränare
Män
Födda 1970
Levande personer